Liege steht für:
 ein zum Liegen und Ruhen geeignetes Möbelstück (z. B. Sofa, Diwan oder Couch), siehe Liegemöbel
 einen Liegestuhl
 Liege Motor Company, britischer Automobilhersteller
 Liege Airport

Siehe auch:

 Liège (Begriffsklärung)